Кальмиусский заповедник
 Кальмиусское — название города Комсомольское согласно украинскому законодательству.